Genius () est un film soviétique réalisé par Viktor Sergueïev, sorti en 1991.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre original : Гений
 Titre français : Genius
 Réalisation : Viktor Sergueïev
 Scénario : Igor Ageïev
 Costumes : Evgeni Gukov
 Photographie : Sergueï Sidorov
 Musique : Edouard Artemiev
 Pays d'origine : URSS
 Format : Couleurs - 35 mm - Mono
 Genre : drame
 Durée : 162 minutes
 Date de sortie : 1991

Distribution 
 Alexandre Abdoulov : Serguei Nenashev
 Larissa Belogourova : Nastia Smirnova
 Innokenti Smoktounovski : Gilia
 Iouri Kouznetsov : Andrei Kouzmine
 Viktor Ilichev : Makar
 Arkadi Koval : Pier
 Sergueï Prokhanov : Kostik
 Viktor Kostetski : Ivan Machin

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1991
Film dramatique soviétique
Film en russe
Film avec une musique composée par Edouard Artemiev